Det finns flera personer med namnet Henrik Larsson:

en fotbollsspelare (född 1971), se Henrik Larsson
en fotbollstränare (född 1966), sedan november 2018 tränare för Växjö DFF, se Henrik Larsson (fotbollstränare) 
en biljardspelare (född 1971), se Henrik Larsson (biljardspelare)
en skådespelare (född 1977), se Henrik Larsson (skådespelare) 
en författare (född 1978), se Henrik Larsson (författare)
en handbollsspelare, se Henrik Larsson (handbollsspelare) 
en kortdistanslöpare (född 1999), se Henrik Larsson (friidrottare)

Se även
 Henricus Laurentii Medelpadius